Sherbrooke puede hacer referencia a:

 La ciudad de Sherbrooke, Quebec, Canadá;
 La Université de Sherbrooke, universidad de la ciudad anterior;
 El Cégep de Sherbrooke, colegio de Sherbrooke;
 El Aeropuerto de Sherbrooke, aeropuerto que sirve a la ciudad anterior;
 El Municipio de Sherbrooke, municipio de Dakota del Norte, Estados Unidos.